Андреа Главачкова і Луціє Градецька були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі пару Татьяна Малек і Андреа Петкович з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари 

  Івета Бенешова /  Барбора Стрицова (чвертьфінал, знялись)
  Іпек Шенолу /  Ярослава Шведова (1-ше коло)
  Андреа Главачкова /  Луціє Градецька (чемпіонки)
  Марія Коритцева /  Іоана Ралука Олару (півфінал)

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал
| RD1-seed01=1
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Е Краут Г Ноні
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А Корне А-Л Гренефельд
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С Борвелл Ш Фічмен
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=3
| RD1-team05= А Главачкова Л Градецька
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= С Клеменшиц І Мейсбургер
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= М Клаффнер А Севастова
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=65
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= С Клезель Л Тварошкова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09= 
| RD1-team09= М Домаховська Н Грандін
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= М Кондратьєва С Лефевр
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К Андерсон М Чахнашвілі
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= М Коритцева ІР Олару
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= O Brózda М Кіщиньська
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А Жидкова К Клашка
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=65
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Т Малек А Петкович
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=[10]
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= І Шенолу Я Шведова
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=[6]
| RD2-seed01=1
| RD2-team01=
| RD2-score01-1= 
| RD2-score01-2= 
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= С Борвелл Ш Фічмен
| RD2-score02-1=w/o
| RD2-score02-2= 
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=3
| RD2-team03= А Главачкова Л Градецька
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=[10]
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= С Клезель Л Тварошкова
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=[7]
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= М Домаховська Н Грандін
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= М Коритцева ІР Олару
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= O Brózda М Кіщиньська
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= Т Малек А Петкович
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= С Борвелл Ш Фічмен
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=[7]
| RD3-seed02=3
| RD3-team02={{nowrap| А Главачкова Л Градецька}}
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=[10]| RD3-seed03=4
| RD3-team03= М Коритцева ІР Олару
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Т Малек А Петкович| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=6'''
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=3
| RD4-team01=

Посилання 
 Draw

Gastein Ladies, парний розряд
2009